Karatantschewa ist der Familienname folgender Personen:

 Lia Karatantschewa (* 2003), bulgarische Tennisspielerin
 Sessil Karatantschewa (* 1989), bulgarische Tennisspielerin